Бланкфор — коммуна во Франции, департамент Жер
 Бланкфор — коммуна во Франции, департамент Жиронда
 Бланкфор-сюр-Бриоланс — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна